Haren kan syfta på

Haren (stjärnbild) – en stjärnbild på södra stjärnhimlen
Haren och igelkotten – en folksaga och fabel som var vid spridd i norra Tyskland

Personer
Willem van Haren, nederländsk författare (1710 - 1768)
Onno Zwier van Haren, nederländsk författare (1713 - 1779)
Carolina Wilhelmina van Haren, nederländsk adelsdam (1741 - 1812)

Geografi

Belgien 

 Haren, Bryssel – en stadsdel i kommunen Bryssel i Belgien

Nederländerna 

 Haren, Groningen, ort, Groningen, 
 Haren, Noord-Brabant, ort, Oss, 
 Haaren, Noord-Brabant, kommun, Noord-Brabant,

Tyskland 

 Haren, Tyskland – en stad i förbundslandet Niedersachsen i Tyskland

Åland 

Haren (invid Ängholmen, Föglö, Åland), skär i Föglö,  (2 ha)
Haren (Vårdö, Åland), skär i Vårdö,  (5 ha)
Bredskär och Haren, ö i Föglö,  (16 ha)

Se även
Harens år
Harens år (film)
Hare – flera betydelser